Omar Ponce (25 de janeiro de 1977), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador